Кубок Інтертото 1969 () — дев'ятий розіграш Кубка Інтертото, європейського футбольного турніру для клубів, які не потрапили до офіційних турнірів УЄФА. У турнірі взяли участь 36 клубів з 10 країн. Єдиного переможця турніру не визначалось і найкраща команда кожної групи на рівних зараховувалися до переможців і отримувала, окрім невеликого кубка, значну грошову винагороду. Найкращою командою турніру стала чехословацька «Єднота» (Тренчин), яка здобула 11 очок.

Учасники 
Порівняно з минулим розіграшем не грали команди НДР, Італії, Іспанії та Португалії.

Команди були поділені на дев'ять груп по чотири клуби у кожній без географічної прив'язки.

Груповий етап

Група 1

Група 2

Група 3

«Фюрт» виграв групу завдяки кращому коефіцієнту співвідношення голів (1,400 проти 1,333 у «Заглембє»).

Група 4

Група 5

Група 6

Група 7

Група 8

Група 9

Див. також 
 кубок європейських чемпіонів 1969—1970
 кубок володарів кубків 1969—1970
 Кубок ярмарок 1969—1970

Посилання 
 Рахунок усіх матчів на сайті mogiel.net 

Кубок Інтертото
1969 у футболі